Cecilia Pérez puede hacer referencia a las siguientes personas: 

Cecilia Pérez Díaz, asistente social, académica y política chilena;
Cecilia Pérez Flores, triatleta mexicana;
Cecilia Pérez Jara, abogada y política chilena.